Le terme Badois peut désigner :

 Octave Simon, dit Badois (1914-1944), agent secret français du Special Operations Executive, actif pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Des dialectes de l'allemand, parlé dans le Pays de Bade: 
Alémanique du Lac de Constance
Bas-alémanique
Francique méridional
Francique rhénan
Haut-alémanique
Souabe